Agía Pelagía kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Agía Pelagía (ort i Grekland, Attika), Nomós Piraiós, 
 Agia Pelagia, ort, Kreta, Nomós Irakleíou, 
 Agía Pelagía (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar